Дулинг — фамилия.
 Дулинг, Брендан (род. 1990) — американский актёр.
 Дулинг, Кейон (род. 1980) — американский профессиональный баскетболист.
 Дулинг, Мартин (1886—1966) — американский футболист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.